XXIV турнир Мировой лиги проходил с 31 мая по 21 июля 2013 года с участием команд из 18 стран мира. Финальный раунд состоялся в аргентинском городе Мар-дель-Плата. Чемпионом Мировой лиги стала сборная России.

Система соревнования 
Впервые в соревновании Мировой лиги приняли участие 18 команд. На интерконтинентальном раунде они были разделены на три группы таким образом, что в группах A и B представлены сильнейшие сборные мира, распределённые по принципу «змейки» на основании их положения в рейтинге Международной федерации волейбола по состоянию на 13 августа 2012 года. Группу C сформировали команды, занимающие в мировом рейтинге более низкие места, чем представители групп A и B. Среди них две команды (изначально — сборные Японии и Египта, но после отказа последней от участия — сборные Японии и Португалии) получили право сыграть в турнире по решению FIVB.

Интерконтинентальный раунд состоял из шести игровых уик-эндов, каждая команда провела по 10 матчей. Три первые команды в группах (занимающие более высокие места в мировом рейтинге) сыграли по три спаренных домашних матчах и два выездных, а остальные три команды двух соперников принимали дома, а с тремя играли на выезде. В финальный раунд вышли по две команды из групп A и B, победитель группы C и сборная Аргентины как организатор «Финала шести».

Отборочные игры 
В отборочном турнире, проходившем с 24 августа по 9 сентября 2012 года, участвовали 6 национальных сборных. Среди них были четыре претендента (, чемпион Азии-2011 , чемпион Евролиги , бронзовый призёр Панамериканского Кубка ) и две команды, занявшие последние места в предыдущем розыгрыше Мировой лиги —  и .

В первом раунде квалификации сборная Нидерландов в Роттердаме обыграла Доминиканскую Республику — 3:0 и 3:2, а сборная Ирана в Каире была сильнее хозяев из команды Египта — 3:0 и 3:1. Во втором раунде в Роттердаме голландцы одержали две победы над Португалией с одинаковым счётом 3:2, а в Тегеране сборная Ирана дважды победила Японию с результатом 3:0. Дебютант Мировой лиги команда Ирана благодаря высокой позиции в мировом рейтинге получила на интерконтинентальном раунде место в группе B, а сборная Нидерландов попала в группу C.

Интерконтинентальный раунд

Группа A

Группа B

Группа C

Самые результативные

Лучшие по статистическим показателям 

 Атака (процент эффективности)
  Витзе Койстра — 59,18
  Чон Гван Ин — 53,18
  Иван Зайцев — 52,12
  Джон Гордон Перрин — 51,11
  Даллас Суниас — 50,53
 Блок (очки в среднем за сет)
  Мохаммад Мусави — 1,15
  Марко Подрашчанин — 0,84
  Эмануэле Бирарелли — 0,83
  Жуан Жозе — 0,75
  Маркус Бёме — 0,70

 Подача (эйсы в среднем за сет)
  Александар Атанасиевич — 0,48
  Бартош Курек — 0,47
  Карсон Кларк — 0,44
  Йордан Биссет — 0,43
  Алешандре Феррейра — 0,40
 Защита (диги в среднем за сет)
  Эрик Содзи — 3,03
  Марио — 2,79
  Алексис Гонсалес — 2,67
  Женя Гребенников — 2,45
  Теодор Салпаров — 2,16

 Пас (идеальные передачи в среднем за сет)
  Хан Сун Су — 9,45
  Микко Эско — 8,90
  Лукаш Жигадло — 8,31
  Лукас Кампа — 6,98
  Георгий Братоев — 6,84
 Приём (процент эффективности)
  Эрвин Нгапет — 62,30
  Лаури Керминен — 60,31
  Жюльен Линель — 57,39
  Гейс Йорна — 56,88
  Такеси Нагано — 54,73

«Финал шести» в Мар-дель-Плате

Группа D

Группа E

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Составы 
 : Николай Апаликов, Андрей Ащев, Алексей Вербов, Сергей Гранкин, Артём Ермаков, Илья Жилин, Сергей Макаров, Максим Михайлов, Дмитрий Мусэрский, Николай Павлов, Евгений Сивожелез, Алексей Спиридонов, в матчах интерконтинентального раунда также играли Сергей Антипкин, Артём Вольвич, Максим Жигалов и Дмитрий Ильиных. Главный тренер — Андрей Воронков.

 : Бруно, Уильям Аржона, Леандро Виссотто, Данте, Исак, Луис Фонтелес, Лукас, Марио, Маурисио Боржес, Маурисио Соуза, Рикардо Лукарелли, Тьяго, Уоллес, Эдер, в матчах интерконтинентального раунда также играли Алан, Рафаэл и Ренан. Главный тренер — Бернардиньо.

 : Томас Беретта, Эмануэле Бирарелли, Лука Веттори, Андреа Джови, Иван Зайцев, Филиппо Ланца, Даниэле Маццоне, Симоне Пароди, Маттео Пьяно, Сальваторе Россини, Кристиан Савани, Драган Травица, Марко Фаласки, Микеле Федрицци, в матчах интерконтинентального раунда также играли Микеле Баранович и Иржи Коварж. Главный тренер — Мауро Берутто.

4. : Тодор Алексиев, Борислав Апостолов, Валентин Братоев, Георгий Братоев, Светослав Гоцев, Мирослав Градинаров, Добромир Димитров, Виктор Йосифов, Данаил Милушев, Николай Пенчев, Теодор Салпаров, Стоян Самунев, Тодор Скримов, Цветан Соколов, в матчах интерконтинентального раунда также играли Мартин Божилов и Николай Учиков. Главный тренер — Камило Плачи.

5. : Блэр Кэмерон Банн, Тонтье ван Ланквелт, Руди Верхоефф, Грэхэм Виграсс, Фредерик Винтерс, Джастин Дафф, Дэниел Льюис, Луис-Пьер Менвиль, Джон Гордон Перрин, Адам Симак, Даллас Суниас, Джошуа Ховартсон, Гэвин Шмитт, Дастин Шнайдер, в матчах интерконтинентального раунда также играли Стив Бринкман, Джейсон де Рокко, Оливье Фоше и Николас Хоаг. Главный тренер — Гленн Хоаг.

6. : Пабло Бенголеа, Николас Бруно, Алексис Гонсалес, Лучано Де Чекко, Иван Кастельяни, Родриго Кирога, Пабло Крер, Федерико Перейра, Кристиан Поглахен, Мартин Рамос, Бруно Романутти, Факундо Сантукки, Себастьян Соле, Николас Уриарте. Главный тренер — Хавьер Вебер.

Самые результативные

Лучшие по статистическим показателям 

 Атака (процент эффективности)
  Дмитрий Мусэрский — 58,33
  Николай Павлов — 50,00
  Иван Зайцев — 47,69
  Цветан Соколов — 45,52
  Алексей Спиридонов — 44,90
 Блок (очки в среднем за сет)
  Лукас — 0,73
  Дмитрий Мусэрский — 0,65
  Эмануэле Бирарелли — 0,65
  Светослав Гоцев — 0,65
  Тодор Алексиев — 0,65

 Подача (эйсы в среднем за сет)
  Эмануэле Бирарелли — 0,41
  Евгений Сивожелез — 0,35
  Илья Жилин — 0,24
  Иван Зайцев — 0,24
  Кристиан Савани — 0,24
  Цветан Соколов — 0,24
 Защита (диги в среднем за сет)
  Марио — 2,33
  Данте — 1,33
  Артём Ермаков — 1,33
  Николай Павлов — 1,12

 Пас (идеальные передачи в среднем за сет)
  Бруно — 10,20
  Сергей Гранкин — 9,47
  Георгий Братоев — 9,06
  Драган Травица — 8,06
 Приём (процент эффективности)
  Марио — 59,30
  Теодор Салпаров — 55,29
  Симоне Пароди — 52,14
  Данте — 47,06
  Рикардо Лукарелли — 45,00
  Евгений Сивожелез — 43,30

Символическая сборная 

Самым ценным игроком турнира признан диагональный нападающий сборной России Николай Павлов.

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Мировая лига (волейбол)
2013 год в волейболе